Iceberg Interactive — частный издатель компьютерных игр, расположенный в Хаарлеме, Нидерланды.

История 
Компания была создана в 2009 году выходцами из игровых студий Project Two, Project Three и Lighthouse Interactive Эриком Шрёдером, Рэймондом Сниппе и Говардом Ньюмарком, также к ним присоединилась большая часть сотрудников Lighthouse Interactive (была продана ими в конце 2008 года, занималась выпуском стратегий, симуляторов, игр в жанрах экшн и Adventure).

Iceberg Interactive занимается распространением игр независимых разработчиков для Windows, macOS и Linux через традиционный ритейл и сервисы цифровой дистрибуции. Ключевыми продуктами являются стратегии в нишевых жанрах Sci-fi и 4X.

К 2014 году компания издала около 70 игр.

Изданные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Производители компьютерных игр Нидерландов
Издатели компьютерных игр